Thomas Fane kan syfta på bland andra:

* Thomas Fane, 6:e earl av Westmorland (1683–1736), brittisk peer
 Thomas Fane, 8:e earl av Westmorland (1701–1771), brittisk peer